Bilokurakyne (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk im Osten der Ukraine mit etwa 6500 Einwohnern (2018). Bilokurakyne war bis 2020 der Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons Bilokurakyne und gehört seitdem zur Rajon Swatowe.

Geographie 
Bilokurakyne liegt auf einer Höhe von  am Ufer der Bila (ukrainisch ), ein 59 km langer, rechter Nebenfluss des Ajdar in der Sloboda-Ukraine.
Die Siedlung befindet sich im Norden der Oblast Luhansk 130 km nordwestlich vom Oblastzentrum Luhansk und 90 km nördlich von Sjewjerodonezk.

Verwaltungsgliederung 
Am 13. August 2015 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Bilokurakyne (Білокуракинська селищна громада/Bilokurakynska selyschtschna hromada). Zu dieser zählten auch die 23 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete sie die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Bilokurakyne (Білокуракинська селищна рада/Bilokurakynska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Bilokurakyne.

Am 12. Juni 2020 wurde kamen noch die 14 Dörfer Chomenkowe Druhe, Kartamyschewe, Kupljuwate, Mankiwka, Nowoandrijiwka, Pawliwka, Placho-Petriwka, Prostore, Sawodjanka, Statywtschyne, Tschabanowe und Tymoschyne zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Swatowe.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Bilokurakyne Teil der Gemeinde:

Geschichte 
Bilokurakyne wurde 1700 gegründet, nachdem Zar Peter I. das unbebaute Land des Wilden Feldes seinem Fürsten Boris Iwanowitsch Kurakin übereignete.
Im Winter 1941–42 wurde das Dorf und der Bahnhof von Truppen der Wehrmacht mehrmals bombardiert und am 9. Juli 1942 besetzt. Am 19. Januar 1943 eroberte die Rote Armee die Ortschaft von der Besatzung zurück. Seit 1957 besitzt Bilokurakyne den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerung 

Quelle: 1800–1863; ab 1959

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine -Bilokurakyne (russisch)
 Website der Siedlung Bilokurakyne (ukrainisch)
 Website des Rajon Bilokurakyne (ukrainisch)
 Informationen zum Ort (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Luhansk
Gegründet 1700
Rajon Swatowe